Haran (hebr. הָרָן) – postać biblijna ze Starego Testamentu, syn Teracha, brat Abrahama i Nachora.

Urodził się w Ur chaldejskim, zmarł jeszcze za życia ojca, przed udaniem się Abrahama w wędrówkę do Ziemi Obiecanej. Miał syna Lota oraz córki Milkę i Jiskę (Rdz 11,26-32).

Genealogia 

uwagi:
 kolorem zielonym oznaczono osoby, nie będące potomkami Harana
 linie przerywane oznaczają więzy małżeńskie
 w nawiasach podano alternatywne imiona

Bibliografia 
 
 

Postacie Starego Testamentu